Kelebija (Subotica, Srbija)
Kelebija (Olaška mikroregija, Mađarska)